13-й гвардейский пушечный артиллерийский Новгородский полк, также 13-й гвардейский армейский артиллерийский полк воинская часть Вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне.

История 

Полк сформирован путём преобразования 883-го артиллерийского полка 24 марта 1942 года на Ленинградском фронте. На вооружении полка находились 152-мм орудия

В составе действующей армии с 24 марта 1942 по 10 июня 1944 года.

После преобразования оставался на тех же позициях в болотистом лесу близ Погостья и до конца года действует в интересах 54-й армии

В конце 1942 года полк был снят с позиций и передислоцирован на новые позиции, около 50 километров севернее, в район станции Апраксин Пост, на берег реки Назии.

В январе 1943 года полк принимает участие в операции по операции по прорыву блокады, ведёт огонь по опорным пунктам немецких войск в Синявино, Гайтолово, Тортолово, Вороново, Михайловскому, по роще «Круглая», поддерживает огнём 327-ю стрелковую дивизию в районе Гонтовая Липка, Рабочий поселок № 7. Действует у Синявино до начала февраля 1943 года, затем возвращён в 54-ю армию и поддерживает огнём наступающие войска в ходе неудачной Красноборско-Смердынской операции февраля-марта 1943 года, затем до августа 1943 года оставался на прежних рубежах. С августа 1943 года двумя дивизионами поддерживает огнём 8-ю армию в ходе Мгинской операции. После Мгинской операции полк вновь в полном составе в 54-й армии.

В конце 1943 года полк передислоцирован южнее, ближе к Новгороду, где с января 1944 года принимает участие в Ленинградско-Новгородской операции, отличился при освобождении Новгорода, затем участвовал в боях за Лугу и Дно, вышел на подступы к Острову

10 июня 1944 года полк обращён на формирование 35-й гвардейской пушечной артиллерийской бригады

Подчинение

Командиры 
 гвардии полковник Седаш - на 1943
 гвардии подполковник Сидоренко Николай Федорович - на 1944 год

Награды и наименования

Ссылки 
 Справочники и форум на Солдат.ру
 Перечень № 13 артиллерийских, миномётных, зенитно-пулемётных полков и полков ПВО железнодорожных эшелонов, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945

Пушечные артиллерийские полки СССР в Великой Отечественной войне
Армейские артиллерийские полки СССР в Великой Отечественной войне
Советская гвардия
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1944 году